Dalmo Antônio Ribeiro Moreira é um médico cardiologista, com sub-especilaização na área de Eletrofisiologia Cardíaca, pesquisador, nascido no município de Itajubá, Minas Gerais.

Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, especializando-se em Cardiologia pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo. Realizou treinamento na área de Eletrofisiologia Invasiva na Universidade do Alabama em Birmingham (EUA) tendo sido também Fellow in Research pela Case Western Reserve University em Cleveland, Ohio. Concluiu a Pós Graduação na àrea de Concenteração em Cardiologia, tendo obtido o título de Doutor em Ciências pela Faculdade de Mecicina da Universidade de São Paulo.
Atualmente, é chefe da Seção Médica de Eletrofisiologia e Arritmias Cardíacas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo. É preseidente do Comitê de Bioética e vice-diretor clínico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo. Também exerce o cargo de Diretor do Centro de Eletrofisiologia Diagnóstica e Intervencionista (CEDI), São Paulo. Professor Titular da Disciplina de Fisiologia Humana da Faculdade de Medicina de Itajubá. É também  professor de Pós Graduação da Universidade de São Paulo. Dr. Dalmo Moreira é autor de quatro livros na área de Arritmias Cardíacas: a) Arritmias cardíacas: clínica, diagnóstico e terapêutica; b) Fibrilação Atrial; c) 50 FAQ em Arritmias Cardíacas; d) Fibrilação Atrial: o essencial para o clínico.

Cardiologistas do Brasil
Cientistas do Brasil
Naturais de Itajubá